Fiskerton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Fiskerton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)